Plachutta ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Plachutta (* 1940), österreichischer Koch
 Josef Plachutta (1827–1883), Schachkomponist